Miejscowości w USA:
 Scotland – jednostka osadnicza w stanie Indiana, w hrabstwie Greene
 Scotland – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Telfair
 Scotland – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Windham
 Scotland – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Bon Homme
 Scotland – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Archer
 Scotland – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Surry
Gminy w USA:
 Scotland (ang. Scotland Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Windham
 Scotland (ang. Scotland Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie McDonough
 Scotland (ang. Scotland Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Day
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Scotland (ang. Scotland County) – w stanie Missouri
 hrabstwo Scotland (ang. Scotland County) – w stanie Karolina Północna

Zobacz też 
 Szkocja